Piet Bolwijn (1938), Nederlands bedrijfskundige en hoogleraar 
 Harry Bolwijn (1945), Nederlands politicus